King Biscuit Flower Hour kan avse:

King Biscuit Flower Hour (album) – ett album från 1997 av gruppen Big Country
King Biscuit Flower Hour (David Crosby) – ett livealbum med David Crosby, inspelad i Tower Theatre i Philadelphia april 1989
 King Biscuit Flower Hour (musikalbum av John Sebastian) – ett musikalbum från 1979 av John Sebastian